Blunt peut faire référence à :

Patronymes 
 Lady Anne Blunt (1837-1917), exploratrice britannique ;
 Anthony Blunt (1907-1983), critique d'art britannique et espion de l'URSS, « quatrième homme » des Cinq de Cambridge ;
 Emily Blunt (née en 1983), actrice britannique ;
 Giles Blunt (né en 1952), auteur canadien de romans policiers de langue anglaise ;
 James Blunt (né en 1974), chanteur britannique ;
 James Gillpatrick Blunt (1826-1881), officier général de l'armée de l'Union ;
 Matt Blunt (né en 1970), homme politique américain, gouverneur républicain de l'État du Missouri, fils de Roy Blunt ;
 Phil Blunt, un auteur canadien de romans d'amour de langue française ;
 Roy Blunt (né en 1950), homme politique américain, représentant républicain du Missouri, père de Matt Blunt.
 Thomas Blunt, noble anglais du

Autres 
 Un blunt est aussi un type particulier de joint de feuilles de cannabis.
 Blunt est une ville du Comté de Hughes (Dakota du Sud).
 Un Blunt est aussi une figure en skateboard.
 Blunt est une marque qui fabrique des pièces de Trotinette Freestyle
 Un "blunt" (probablement du nom de son inventeur) est un appareil installé sur le haut des portes, généralement dans des magasins ou lieux publics, qui les referme automatiquement. Il les referme, mais avec lenteur et oppose une certaine résistance si on veut les tirer pour les refermer soi-même, plus vite.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais